Амалија од Олденбурга (Олденбург, 21. децембар 1818 - Бамберг, 20. мај 1875) била је супруга Ота I Грчког. Била је кћерка Великог војводе Аугуста од Олденбурга  и принцезе Аделхајд фон Анхалт-Бернбург-Шаумбург-Хојм.

Породично стабло 

Рођени 1818.
Умрли 1875.
Династија Холштајн-Готорп